niskotemperaturowe odgazowanie węgla
 wysokotemperaturowe odgazowanie węgla